В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1980 года, приняли участие 157 коллективов, которые были разделены на девять территориальных зон.Команды с Украины выступали в 5 зоне'''. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым в этом сезоне стал СКА (Киев).

Итоги первенства 
Турнир проводился с 5 апреля по 25 октября. Было сыграно 506 игр и забито 1103 гола. Основная борьба за победу в первенстве велась между коллективами киевского и львовского СКА, черновицкой «Буковиной» и ровенским «Авангардом». За четыре тура до завершения чемпионата, киевские армейцы и «Буковина» имели по 57 очок. Благодаря финишному рывку, одержав победы в оставшихся поединках, победителем соревнований стала команда киевского СКА. Чемпион республики, так же стал обладателем приза «Рубиновый кубок», вручаемый самой результативной команде первенства.

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 А. Н. Романенко «Футбол-81». — Киев: «Здоровье», 1981. — 112 с.

Примечания

Ссылки 
 1980. Вторая лига. 5 зона